Близню́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 Близнюк, Александр Александрович (род. 1967) — советский, российский футболист; тренер.
 Близнюк, Анастасия Ильинична (род. 1994) — российская гимнастка.
 Близнюк, Анатолий Михайлович (род. 1948) — украинский политик.
 Близнюк, Антон Васильевич (1897—?) — герой Гражданской войны.
 Близнюк, Валентин Иванович (1928—2019) — советский авиаконструктор.
 Близнюк, Владимир Фёдорович — тренер регбийной команды «Буревестник», основатель регби в республике Молдова.
 Близнюк, Владислав Дмитриевич (род. 1999) — белорусский баскетболист.
 Близнюк, Геннадий Петрович (род. 1980) — белорусский футболист.
 Близнюк, Илья Владиславович (род. 1973) — украинский футболист, тренер.
 Близнюк, Станислав Григорьевич (1934—2008) — советский и российский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.

См. также 
 Близниченко
 Близнец